Zidanta es el nombre de algunos reyes hititas:

 Zidanta I.— Rey hitita del , contemporáneo de Hantili I y Mursili I.
 Zidanta II.— Rey hitita del ()